Crithmum canariense är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio José Cavanilles. Crithmum canariense ingår i släktet strandsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandsiljor
canariense